National Geographic Society, tudománnyal és oktatással foglalkozó alapítvány
 National Geographic Magazine, egy tudományos, kulturális témájú havilap
 National Geographic Channel, egy ismeretterjesztő televíziós csatorna
 National Geographic Wild (Nat Geo Wild), a csatorna természetfilmeket sugárzó testvére